Ла Тепуза има више значења:

 Ла Тепуза (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тепуза (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тепуза (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику